Elisabeth af Frankrig kan henvise til flere personer med dette navn:

 Elisabeth af Frankrig (1545-1568) - datter af kong Henrik 2. af Frankrig, dronning af Spanien 1559-1568 som ægtefælle til Filip 2. af Spanien
 Elisabeth af Frankrig (1602-1644) - datter af Kong Henrik 4. af Frankrig, dronning af Spanien 1621-1644 som ægtefælle til kong Filip 4. af Spanien.
 Élisabeth af Frankrig (1764-1794) - datter af kronprins Ludvig af Frankrig (1729-1765).